

Letteratura 
 Sotto la pelle (Beneath the Skin) – romanzo di Nicci French del 2000

Musica 
 Beneath the Skin – album dei Collide del 1996
 Beneath the Skin – album dei Of Monsters and Men del 2015

Cinema e televisione 
 Beneath the Skin: Untold Story – film del 2003 diretto da Ken Kandiah
 Beneath the Skin – film per la televisione del 2005 diretto da Sarah Harding
 Beneath the Skin – documentario del 2011 diretto da Christian Nájera
 Beneath the Skin – film del 2015 diretto da Aaron Ellis e Michael MacKinnley
 Beneath the Skin – cortometraggio del 2016 diretto da Zakary Hallett